Ernest i Celestyna – film animowany z 2012 roku
 Ernest i Celestyna – serial animowany 2017 roku